Мэддис Айорт (; ? — ) — самозванка, выдававшая себя за великую княжну Татьяну Николаевну «чудом спасшуюся от расстрела».

Об этой самозванке известно исключительно мало. Появилась в Канаде в 1937 году и сразу же во всеуслышание объявила себя «великой княжной Татьяной Николаевной». Объяснения, каким образом ей удалось избегнуть Екатеринбургского расстрела дано никогда не было.

Заявление Мэддис Айорт никогда и никем не принималось всерьёз, претендентка была высмеяна, в 1942 (или 1943 году) обвинена в «сочувствии врагу» и вынуждена покинуть страну.

Позднее жила в Испании, где умерла в 1982 году от неизвестного заболевания.

Литература 
 Michel Wartelle. L'Affaire Romanov. — , Courteau Louise, 06.2008. — ISBN 2892393027
 Maddes Ayort

Лже-Романовы и их потомки
Персоналии, чья дата рождения не установлена